Cody Chesnutt – cantante statunitense
 Mark Chesnutt – cantante statunitense
 Vic Chesnutt – cantautore statunitense